Hillestad se poate referi la:

Hillestad, Buskerud, localitate din comuna Kongsberg, provincia Buskerud, Norvegia
Hillestad, Vestfold, localitate din comuna Holmestrand, provincia Vestfold, Norvegia